Colijn ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrikus Colijn (1869–1944), niederländischer Militär, Geschäftsmann und Politiker
 Luc Colijn (* 1958), belgischer Radrennfahrer